Emmanuel-Marie-Joseph Champigneulle (* 20. Februar 1860 in Metz; † 29. August 1942 in Oujda, Marokko) war ein französischer Glasmaler, dessen Werkstatt sich in Bar-le-Duc befand.

Er stammte aus der Glasmalerfamilie Champigneulle und war der jüngste Sohn von Emmanuel Champigneulle, der die Glasmalerfirma in Metz von seinem Vater Charles Champigneulle (1820–1882) übernommen hatte.

Emmanuel ließ sich in Bar-le-Duc nieder, wo er Konkurrent der Glasmalerwerkstatt von Jacques Gruber wurde. Er arbeitete eng mit seinem Bruder Charles Champigneulle (1853–1905) zusammen, der 1881 die Firma Coffetier in Paris übernahm.

Besonders hervorzuheben ist seine Arbeit für die Kirche in Bouvines, wo er Fenster mit Motiven aus der Schlacht bei Bouvines anfertigte.

Glasfenster (Auswahl) 
 1889–1906: 21 Fenster in der Kirche St-Pierre in Bouvines
 Notre-Dame-du-Salut, Paris
 Église Rouge, Neuchâtel (Schweiz)

Literatur 
 Petit Palais, Chef-d’oeuvre de Paris 1900. Éditions Nicolas Chaudun, Paris 2005, ISBN 2-35039-015-2, S. 249.

Weblinks 

 Emmanuel Champigneulle beim französischen Kultusministerium

Glasmaler (Frankreich)
Franzose
Geboren 1860
Gestorben 1942
Mann
Emmanuel